— серия гравюр Утагавы Хиросигэ в стиле укиё-э, написанная им после путешествия в 1832 году по дороге Токайдо между Эдо и Киото.

История 
Токайдо была одной из пяти дорог, соединявших Эдо с другими частями Японии. Токайдо пролегала вдоль восточного берега Хонсю, из-за чего и получила своё название «Восточный приморский тракт». Вдоль неё были расположены 53 , где путникам предлагался ночлег, еда и конюшни.

В 1832 году Хиросигэ преодолел Токайдо в составе официальной делегации, перевозившей лошадей для императорского двора. Лошади были символическим подарком от сёгуна, ежегодно преподносимым императору как признание его божественного статуса.

Пейзажи на протяжении путешествия произвели такое сильное впечатление на художника, что он сделал множество эскизов, как во время дороги из Эдо в Киото, так и на обратном пути. По возвращении домой он немедленно принялся за работу над первыми гравюрами. Первые работы из серии «53 станции Токайдо» печатались одновременно издательствами Хоэйдо и Сэнкакудо, однако последующие произведения были напечатаны только Хоэйдо. Гравюры продавались по цене 12—16 медных монет за штуку, что соответствовало паре соломенных сандалий или тарелке супа. Колоссальный успех этой серии сделал Хиросигэ одним из самых значительных и признанных мастеров гравюры периода Токугавы Иэясу.

Впоследствии Хиросигэ совместно с Кэсаем Эйсэном (渓斎 英泉) написал серию «69 станций Кисокайдо», посвящённую почтовым станциям другой из «Пяти дорог Эдо» — .

Стиль 
В гравюрах из цикла «53 станции Токайдо» наиболее ярко проявился талант Хиросигэ как мастера лирического пейзажа. Неповторимое своеобразие этой серии заключается в сочетании классических традиций национального пейзажа с лиризмом, характерным для всего творчества художника.

Влияние 
Во время своего пребывания в Париже Винсент ван Гог стал заядлым коллекционером работ в стиле укиё-э, приобретя вместе с братом несколько сотен гравюр. Их коллекция включала и произведения из цикла «53 станции Токайдо», такие элементы стиля, как яркие цвета, натуралистичные детали и необычная перспектива, ван Гог использовал в своём творчестве. В одном из своих писем он говорил, что «все его произведения основаны на японском искусстве», и называл импрессионистов «французскими японцами».

Архитектор Фрэнк Ллойд Райт был преданным коллекционером гравюр Хиросигэ, включая серию «53 станции Токайдо». В 1906 году он организовал первую ретроспективу работ Хиросигэ в чикагском Институте искусств.

Список

Примечания

Литература

Ссылки 
 Разные издания серии гравюр 3 станции Токайдо"

Гравюры по алфавиту
Гравюры Андо Хиросигэ
Циклы гравюр укиё-э